Bouchet kan som auktorsförkortning betyda:

 Philippe Bouchet
 Dominique Doumenq Bouchet

Robotskapade auktorsförkortningar